Кристофер Окигбо (, 16 августа 1930, Оджото, Анамбра — сентябрь 1967, около Нсукки, Игболанд, Юго-Западная Нигерия) — нигерийский поэт, убит в борьбе за независимость Биафры. Писал на английском и игбо языках.

Биография 
Принадлежал к народу игбо. Родился в католической семье, отец учительствовал в начальных классах миссионерских школ, и Кристофер с семьей переезжали за отцом семейства от школы к школе. При этом мальчик был особенно привязан к деду по материнской линии, жрецу речной богини народа игбо, и верил, что душа деда вселилась в него, отсюда образ речной богини, проходящий потом через его поэзию. Другой важной для него в детстве фигурой был старший брат, впоследствии известный экономист, посол Нигерии в Европе. В трехлетнем возрасте Кристофер потерял мать и воспитывался мачехой.

Он окончил государственный колледж в Умахии двумя годами раньше учившегося там же Чинуа Ачебе, затем поступил в университетский колледж в Ибадане. Медицинский факультет он вскоре сменил на классическую филологию. В университете выступал также как одаренный пианист, аккомпанируя Воле Шойинке в его выступлениях певца. Сочинял музыку, но перестал, когда начал писать стихи всерьез, от музыкальных сочинений ничего сохранилось. Окончив колледж в 1956, работал в различных компаниях, преподавал латынь в школе, работал помощником библиотекаря в библиотеке Университета Нигерии в Нсукке. Начал печататься в прессе, заметной стала его публикация в 1962 в журнале Черный Орфей. Встал в оппозицию к негритюду как проявлению романтического фетишизма. Отказался поэтому от премии, присужденной ему в 1965 на фестивале негритянского искусства в Дакаре, заявив, что не верит в существование никакого особого негритянского искусства.

С 1963 служил в западно-африканском отделении издательства Кембриджского университете в Ибадане. Активно участвовал в деятельности местного литературного клуба, создал в этот период свои лучшие вещи, в которых искал синтеза классических европейских начал (Китса) с модернистской поэтикой (Элиотом), народными традициями и верованиями игбо. Не раз посещал Великобританию.

С 1966 активно участвовал в событиях, приведших к отделению Биафры. Вместе с Ачебе основал в Энугу издательство Цитадель. После достижения Биафрой самостоятельности пошел в июле 1967 служить волонтером. Через несколько недель был убит при наступлении нигерийских войск под городом, где состоялся как поэт. Посмертно его наградили Орденом заслуг республики Биафра.

Книги стихов 
 Heavensgate (1962)
 Limits (1964)
 Silences (1965)
 Labyrinths with Path of Tunder (1971, входит в число ста лучших африканских книг XX века)
 Collected Poems (1986, с предисловием Пола Теру)

Наследие и признание 
Дочь поэта учредила в 2005 фонд его наследия. Архив поэта, включая его стихи на языке игбо, включен ЮНЕСКО в программу Память мира — Африка.

Литература 
 Mazrui A.A. The trial of Christopher Okigbo. London: Heinemann, 1971
 Anozie S.O. Christopher Okigbo. New York: Africana Pub. Corp., 1972
 Udoeyop N.J. Three Nigerian Poets: A Critical Study of the Poetry of Soyinka, Clark, and Okigbo. Ibadan: Ibadan UP, 1973
 Critical perspectives on Christopher Okigbo/ Donatus Ibe Nwoga, ed. Washington: Three Continents Press, 1984
 Okafor D. The dance of death: Nigerian history and Christopher Okigbo’s poetry. Trenton: Africa World Press, 1998
 Critical essays on Christopher Okigbo/ Uzoma Esonwanne, ed. New York: G.K. Hall, 2000	
 Crossroads: an anthology of poems in honour of Christopher Okigbo (1933-67) on the 40th anniversary of his death and on his 75th birthday anniversary/ Patrick Tagbo Oguejiofor & Uduma Kalu, eds. Lagos: Apex Books, 2008
 A concordance to the poems of Christopher Okigbo (with the complete text of the poems, 1957—1967)/ Michael J.C. Echeruo, ed. Lewiston: Edwin Mellen Press, 2008
 Best C. Kamau Brathwaite and Christopher Okigbo: art, politics, and the music of ritual. Bern: Peter Lang, 2009
 Kirunda C.W.N. Hybridity and Christopher Okigbo’s poetry. Kampala: Fountain Publishers, 2010
 Nwakanma O. Christopher Okigbo 1930-67: Thirsting for Sunlight. Woodbridge: James Currey, 2010

Ссылки 
 Статья в Британской энциклопедии 
 Сайт Фонда Кристофера Окигбо 
 Биография, библиография

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Поэты Нигерии
Родившиеся в 1930 году
Умершие в 1967 году
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Многоязычные писатели